Термин Subway имеет несколько значений:
 Subway — сеть ресторанов быстрого обслуживания
 Subway — американское название метрополитена
 Subway — в разговорной речи используется для обозначения метрополитена Нью-Йорка
 Subway — оригинальное название фильма Подземка
 The Subways — английская рок-группа